Тшебехув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Зелёногурский повят, Любушское воеводство. Население — 3268 человек (на 2004 год).

Сельские округа 
 Борек
 Гембице
 Глухув
 Ледно
 Глембока
 Мешково
 Остшице
 Радовице
 Сважинице
 Тшебехув
 Подлегуж
 Садово

Соседние гмины 
 Гмина Боядла
 Гмина Каргова
 Гмина Сулехув
 Гмина Забур
 Гмина Зелёна-Гура

Ссылки 

Гмины Любуского воеводства